Pierreville puede referirse a: 

 Pierreville, municipio canadiense en la provincia de Quebec.

 Pierreville, comuna francesa en Mancha.
 Pierreville, comuna francesa en Meurthe y Mosela.